El término ecuador (del latín aequātōris ‘igualador’) puede hacer referencia a:

Geografía 
 República del Ecuador, país de América.
 Provincia de Équateur, en la República Democrática del Congo.
 Equador, localidad en Brasil.

Términos científicos 
 Ecuador terrestre, también conocido como el ecuador.
 Ecuador celeste o astronómico.
 Ecuador galáctico.
 Ecuador magnético.
 Ecuador térmico.

Otros 
 Ecuador (estación), estación de metro de Santiago de Chile.
 Ecuador TV, canal de televisión ecuatoriano.
 Parque Ecuador, parque de la ciudad chilena de Concepción.
 Ecuador, sencillo publicado en 1997 del DJ y productor Sash!.